Sezon (2015) był 71. edycją Tippeligaen – najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Sezon rozpoczął się 6 kwietnia, a zakończył się 8 listopada 2015. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Molde FK, ale nowym mistrzem został zespół Rosenborg BK, dla którego był to 23. tytuł w historii.

Drużyny 
W sezonie 2015 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2014 1. divisjon oraz zwycięzca barażu o Tippeligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Tippeligaen 
Po zakończeniu sezonu drużyna z 14. miejsca Tippeligean  rozegrała dwumecz o utrzymanie miejsca w lidze ze zwycięzca play-off pomiędzy drużynami z miejsc 3.-6. 1. divisjon. IK Start wygrał 4-2 i utrzymał miejsce w Tippeligean.

IK Start zwyciężył 4-2 w dwumeczu.

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Eliteserien

2015 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2015 w Norwegii